Gagauski jezik (ISO 639-3: gag; Gagauz dili) jezik je južne turkijske grane altajskih jezika kojim govore Gagauzi. Službeni je jezik Gagauzije u Republici Moldaviji. Njime govori otprilike 150 000 ljudi od čega 138 000 u Moldaviji (2000.), 12 000 u Bugarskoj (1982.) i nepoznat broj ljudi u Rumunjskoj. Dijalekti su maritimski i bulgarski. Ne smije se brkati s balkanskim gagauskim.

Prvobitno su se govornici ovoga jezika koristili grčkim pismom. Počevši od 1957., ćirilično je pismo ušlo u upotrebu. Sadašnje gagauško pismo zasniva se na latinici po uzoru na moderni turski.

Ćirilično pismo

Latinično pismo

Izvori

Unutarnje poveznice 
Wikipedija na gagauskom jeziku

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

Južnoturkijski jezici
Jezici Bugarske
Jezici Rumunjske
Jezici po abecedi:G
Jezici Moldavije